Biocomputación puede referirse a:

 La construcción y uso de biocomputadores, ordenadores que utilizan componentes biológicos o actúan como organismos vivos. En este sentido, se relaciona cercanamente con la computación basada en ADN.

 Bioinformática, de la cual se utiliza en ocasiones como sinónimo.

Bioinformática